Максимиан () — латинский элегический поэт VI века.

Биография 

Биографические сведения о поэте немногочисленны и почерпнуты, в основном, из его произведений. Происходил из «этрусского рода», в молодости пользовался покровительством уже ставшего знаменитым Боэция, был известным в Риме ритором и поэтом (1, 9—13), возможно, упоминается в переписке Кассиодора, в старости ездил послом из Рима в Константинополь.

От Максимиана сохранился цикл из шести любовных элегий, написанных уже в старости, и открывших новые аспекты казалось бы исчерпанного античными поэтами жанра. Первая элегия состоит из общих скорбных рассуждений о былой юности и печальной старости, во второй они повторяются в обращении к молодой возлюбленной Ликориде, с презрением отвергнувшей престарелого любовника.

В трех следующих поэт «с нарастающей выразительностью» описывает свои любовные приключения разных лет. В третьей он вспоминает, как в молодости получил от Боэция ценный совет о том, как овладеть желанной девушкой. Философ посоветовал предложить её родителям ценные дары, дабы они закрыли глаза на блуд своей дочери.

Далее Максимиан с иронией пишет, как позволение грешить отбило у него всякое желание, в результате чего недовольная подруга «возмущенно идет, неповрежденная, прочь», а узнавший о произошедшем Боэций восхваляет его целомудренный нрав.

В пятой элегии Максимиан описывает любовное приключение с гречанкой, случившееся во время константинопольского посольства, и прерванное по причине импотенции. Образцом для неё послужила одна из «Любовных элегий» Овидия (III, 7), а «обращение девушки к не желающей исполнять свои обязанности части тела поднимается здесь до философских высот».

В ответ на ироничное замечание поэта, что его «бессильное оружие» огорчает её больше, чем его самого, обиженная подруга разражается пламенной тирадой:

Шестая элегия служит кратким заключением. За внешней иронией и фривольностью стихов Максимиана кроются аскетические помыслы автора, вероятно, бывшего христианином.

По причине классической гладкости его стиха и языка в средние века Максимиан стал школьным автором, использовавшимся и в качестве морального примера, а первый издатель в 1501 из за сходства его слога со стилем римского Золотого века, приписал стихи Максимиана Корнелию Галлу.

Примечания

Издания и переводы 

 Maximiani Elegiae // Poetae Latini Minores. V. — Lipsiae, 1883
 Максимиан. Элегии (2, 3 и 5) / Пер. М. Л. Гаспарова // Поздняя латинская поэзия. — М.: Художественная литература, 1982

Литература

Ссылки 

 Maximiani Elegiarum Liber

Латинские поэты
Поэты VI века
Античные писатели, чьи труды дошли до нашего времени